Vidovo je lahko:
 Vidovo Selo (Bosna in Hercegovina)
 Vidovo (Srbija)